E.James se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edwin P. James
 Edwin James